Carum divergens är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Alfred Huet du Pavillon. Carum divergens ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
divergens